Оксид титану може означати:
 Оксид титану(II), TiO
 Оксид титану(III), Ti2O3
 Оксид титану(IV), TiO2

Багатозначні терміни
Оксиди